Reza Xá 
Mohammad Reza Pahlavi 
Reza Pahlavi, Príncipe Herdeiro do Irã 

Desambiguações de antropônimos